Змагання з шорт-треку на дистанції 500 м серед чоловіків на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися 24-26 лютого 2010 в Пасифік Колізіум у Ванкувері, Британська Колумбія.

Змагання зайняли два дні. 24 лютого були проведені кваліфікаційні забіги та чвертьфінали, 26 лютого - півфінали та фінали.

Результати
В змаганнях брали участь 32 спортсмени, що представляли 16 країн.

Кваліфікаційні забіги

Чвертьфінали

Півфінали

Фінали

Фінал за 5-8 місця
Фактично, ковзанярі посіли 4-7 місця через дискваліфікацію Аполо Оно.

Головний фінал

Посилання

Зовнішні посилання
 2010 Winter Olympics results: Men's 500 m (heats), з http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-25.
 2010 Winter Olympics results: Men's 500 m (1/4 finals), з http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-25.
 2010 Winter Olympics results: Men's 500 m (semifinals), з http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-25.
 2010 Winter Olympics results: Men's 500 m (finals), з http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-25.

Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2010